Riedenbach ist ein Gewässername:

 Riedenbach (Aa), rechtes Zufluss des hier auch Aa genannten Eltingmühlenbaches bei Ostbevern, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Riedenbach (Fils), rechter Zufluss der Fils in Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Riederbach